Gra w ojca – powieść austriackiego pisarza Josefa Haslingera
 Gra w ojca – film fabularny z 2009 roku, będący adaptacją powieści pod tym samym tytułem